Minnebo is de familienaam van volgende personen:
Bernard Minnebo, Belgisch politicus
Hubert Minnebo, Belgisch beeldend kunstenaar
Maurice Minnebo, Belgisch politicus
Stef Minnebo, Belgisch componist
Willy Minnebo, Belgisch politicus, burgemeester van Zwijndrecht